Семён Ме́льников:
 Мельников, Семён Алексеевич (1915—1982) — Герой Советского Союза.
 Мельников, Семён Владимирович (род. 1985) — российский футболист, нападающий.
 Мельников, Семён Иванович (1902—1984) — генерал-лейтенант танковых войск, Герой Советского Союза.